Dinis de Paris — mártir católico, primeiro bispo de Paris
Basílica de Saint-Denis — em Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), França

Topónimos

França
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Saint-Denis (Reunião)
Saint-Denis (Yonne)

Itália
Saint-Denis (Valle d'Aosta)

Outros 
Porte Saint-Denis
Rue Saint-Denis

Desambiguações de topônimos